Сага о Торстейне Белом (исл. Þorsteins saga hvita) — одна из саг об исландцах, относящаяся к циклу саг восточной четверти.

Сюжет 
Действие происходит в первой половине X века. В центре повествования судьба хёвдинга Торгильса, сына Торстейна Белого. Брат его жены Эйнар, которого сага изображает как отрицательного персонажа, нанёс серьёзную обиду своему побратиму Торстейну Красивому и отказался возместить её, за что и был убит. Торгильс с самого начала понимал неправоту своего родича; тем не менее он вынужден был начать мстить за него. В бою с братьми Торстейна Торгильс погиб (братья Торстейна погибли тоже). На тинге Торстейна Красивого объявили вне закона. Спустя пять лет он вернулся в Исландию и примирился с Торстейном Белым, к тому времени слепым стариком. Готовность этих двух людей положить конец кровавой распре несмотря на понесённые в ней утраты вызывает явное одобрение у автора саги.

Особенности 
Действие Саги о Торстейне Белом разворачивается до начала «Века саг», причём в регионе, о котором сохранилось меньше всего известий, — в Восточной Исландии. Ряд эпизодов саги дополняет соответствующие главы «Книги о заселении Исландии». При этом Сага о Торстейне Белом не дублирует события, описанные в «Саге о Людях из Оружейного фьорда», главный герой которой — Шип-Хельги — является сыном Торгильса сына Торстейна. Возможно, эта небольшая сага была написана как добавление к первым главам «Саги о Людях из Оружейного фьорда».

Дата написания 
Существуют взаимно противоположные гипотезы о времени написания Саги о Торстейне Белом. Финнюр Йоунссон причисляет её к самым ранним «сагам об исландцах» (около 1200 г.); Йоун Йоуханнессон предполагает, что она могла быть записана не ранее конца XIII века.

История текста 
Текст саги сохранился в составе двух рукописей XVII века и был впервые издан в 1848 году в Копенгагене.

Публикация на русском языке 
 Сага о Торстейне Белом. Перевод А. В. Циммерлинга // Исландские саги. М., 2000. С.244 — 253.

Примечания 

Исландские саги